Het seizoen 1962/63 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 1 september 1962 en eindigde op 16 juni 1963. KSV Waregem won in Derde Klasse A, K. Boom FC won in Derde Klasse B.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 K. Sint-Niklase SK (rechtstreeks)
 RRC Tournai (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 VC Zwevegem Sport (kampioen 4A)
 KFC Vigor Hamme (kampioen 4B)
 R. Stade Waremmien FC (kampioen 4C)
 FC Eendracht Houthalen (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 KSV Waregem (kampioen 3A)
 K. Boom FC (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 RAA Louviéroise (rechtstreeks uit 3A)
 RCS Brainois (rechtstreeks uit 3A)
 R. Jeunesse Arlonaise (rechtstreeks uit 3B)
 K. Tubantia Borgerhout FC (rechtstreeks uit 3B)

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Titelwedstrijd Derde Klasse
De twee teams die kampioen werden in hun reeks, KSV Waregem en K. Boom FC, speelden een heen -en terugwedstrijd om te bepalen wie de winnaar van Derde Klasse zou worden.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3